Marea roja puede referirse a las siguientes acepciones:

 Marea roja, fenómeno natural que produce un cambio en el color del agua de mar por la concentración de organismos naturales tóxicos.
 Marea Roja, movimiento social creado en España en defensa de la ciencia.
 Marea roja, nombre por el cual se conoce a la hinchada de la selección de fútbol de Chile.
 Marea roja, nombre por el cual se conoce a la hinchada de la selección de fútbol de Corea del Sur.
 Marea roja, película estadounidense dirigida por Tony Socott.